Список пленумов Центральных комитетов Российской Коммунистической партии (большевиков) (1919—1925), Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (1925—1952) и Коммунистической партии Советского Союза (1952—1991).

1919 год

1920-е годы

1930-е годы

1930—1934 годы

1935—1939 годы

1940-е годы

1950-е годы

1952 год

1953 год 
 
 
 —
 —

1954 год 
  — 
 —

1955 год 
 —
 —
 —

1956 год 
 
 
 —

1957 год 
 —
 —
 —
 —

1958 год 
 —
 —
 —
 
 
 —

1959 год 
 —
 —

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990—1991 годы

Ссылки

Примечания 

Центральный комитет КПСС